Schönbächler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schönbächler (* 1966), Schweizer Freestyle-Skispringer
 Daniel Schönbächler (* 1942), Schweizer Benediktinerpater und Abt des Klosters Disentis
 Erich Schönbächler (1935–2022), Schweizer Biathlet
 Hermann Schönbächler (* 1966), Schweizer Sportholzfäller und TV-Auswanderer
 Konstantin Schönbächler (1925–1994), Schweizer Ländlermusiker
 Marco Schönbächler (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Martina Schönbächler (* 1965), Schweizer Skilangläuferin
 Patrick Schönbächler (* 1968), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker (SP)
 Viktor Schönbächler (1913–1996), Schweizer Benediktinerpater und Abt des Klosters Disentis

Siehe auch:
 Schönbichler